Francesc I (Papa), Papa número 266 de l'Església Catòlica, elegit el 13 de març de 2013.
 Francesc I Acciaiuoli (1440 - c. 1500) fou fill i successor de Neri II Acciaiuoli al ducat d'Atenes 
 Francesc I d'Àustria (Florència, 1768 - Viena, 1835), darrer emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i primer emperador d'Àustria
 Francesc I de Bretanya (Gwened, 1414 – Château de l'Hermine, 1450), duc de Bretanya, comte de Montfort i de Richmond 
 Francesc I Crispo (), duc de l'Arxipèlag i de Naxos, baró d'Astrogidis, senyor de Milos, Santorí, Andros, Astipàlea, Delos, Ios, i consenyor d'Amorgos
 Francesc I Crispo d'Ios (s. XV), senyor d'Ios i de Santorí.
 Francesc I de les Dues Sicílies (Nàpols, 1777 - 1830), Rei de les Dues Sicílies 
 Francesc I d'Empúries o Francesc I d'Aragó i Folc de Cardona (1539 - 1572), Duc de Cardona i de Sogorb, marquès de Pallars Sobirà, comte d'Empúries i de Prades, vescomte de Vilamur i senyor de la Baronia d'Entença.
 Francesc I d'Este o Francesc I de Mòdena (Mòdena, Ducat de Mòdena, 1610 - Santhià, Ducat de Savoia, 1658), membre de la Casa d'Este que va esdevenir duc de Mòdena 
 Francesc I de França o Francesc I d'Angulema (Cognac, 1494 - Rambouillet, 1547), comte d'Angulema, duc de Valois, de Milà i rei de França 
 Francesc I Gattiluso (), patrici genovès al servei de Joan V Paleòleg 
 Francesc I Gonzaga o Francesc I de Màntua (Màntua, Senyoriu de Màntua, 1366 - 1407), condottiero i senyor de Màntua 
 Francesc I Manfredi (s. XIII), noble italià.
 Francesc I de Mèdici o Francesc I de Toscana (Florència, 1541 - 1587), Gran Duc de Toscana 
 Francesc I Montefeltro de Borgo San Sepolcro (), podestà de Lucca 
 Francesc I de Navarra (1466 - 1483), comte de Foix i Bigorra, vescomte de Bearn i de Marsan i Castellbó i rei de Navarra 
 Francesc I Ordelaffi (), senyor de Forlì i Bertinoro
 Francesc I de Parma (Parma, 1678 - Piacenza, 1727), Duc de Parma 
 Francesc I de Ribagorça (? - 1598), Duc de Vilafermosa i duc de Luna 
 Francesc I del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Francesc I de Saxònia-Coburg-Saalfeld (Coburg, 1750 - 1806), príncep sobirà del ducat de Saxònia-Coburg-Saalfeld (1800 -1806) i destacat mecenes 
 Francesc I Sforza (San Miniato, 1401 - Milà, 1466), Duc de Milà 
 Francesc Dalmau I de Rocabertí vescomte de Rocabertí (1567 - 1592).
 Francesc de Ferran I de Mèdici (1594, Florència, - 1614, Pisa), príncep del Gran Ducat de Toscana 
 Frederic Francesc I de Mecklenburg-Schwerin (Schwerin, 1756 - Ludwigslust, 1837), duc de Mecklenburg-Schwerin 
 Francesc Jofre I de Rocabertí (s. XVI-XVII), vescomte de Rocabertí i comte de Peralada.
 Francesc Josep I d'Àustria (Viena, Imperi Austríac, 1830 - Imperi austrohongarès, 1916), emperador d'Àustria, rei de Bohèmia i Hongria.
 Joan Francesc I Gonzaga o Joan Francesc I de Màntua (Màntua, Senyoriu de Màntua, 1395 - Marquesat de Màntua, 1444) condottiero i senyor i Marquès de Màntua